III. István, hagyományos nevén Nagy István (Ştefan cel Mare) (1433–1504) moldvai fejedelem

Nagy István
 Nagy István (1729–1812) evangélikus püspök, szuperintendens
 Nagy István (1770–1831) református lelkész
 Nagy István (1770–1841) református lelkész
 Nagy István (?–1789) református lelkész
 Nagy István (1780 k. –1848) vízépítő mérnök
 Nagy István (1781–1831) református lelkész
 Nagy István (18. század–1856 után) színész
 Nagy István (1815–1869) színész
 Nagy István (1799 k.–1863) táblai közbíró, hétszemélynök
 Nagy István (1829–1896) újságíró, műfordító
 Nagy István (1847–1929) színész, tenorista
 Nagy István (1848–1927) politikus, országgyűlési képviselő
 Nagy István (1857 k.–1895) polgári iskolai igazgató
 Nagy István (1861–1939) református lelkész
 Nagy István (1873–1937) festő
 Nagy István (1875–1950) építész, várospolitikus
 Nagy István (1879–1965) mesemondó, a népművészet mestere
 Nagy István (1887–1939) plébános
 Nagy István (1897–1971) fafaragó
 Nagy István (1900–1984) matyó szűcshímző
 Nagy István (1904–1977) romániai magyar író
 Nagy István (1905–1974) botanikus, lelkész
 Nagy István (1907–1983) karmester, hegedűművész, zenetanár
 Nagy István (1909–1976) színész
 Nagy István (1909–1963) politikus, országgyűlési képviselő
 Nagy István (1913–1963) politikus, országgyűlési képviselő
 Nagy István (1914–2002) Jászai Mari-díjas színész
 Nagy István (1916–2003) református lelkész, egyházi író
 Nagy István (1920–2017) szobrász
 Nagy István (1922–2000) válogatott labdarúgó
 Nagy István (1926) cselgáncsozó, edző
 Nagy István (1929) sportvezető, tekéző
 Nagy István (1931–2015) villamosmérnök, az MTA tagja
 Nagy István (1934–1960) az 1956-os forradalom résztvevője
 Nagy István (1939–1999) válogatott labdarúgó
 Nagy István (1940–2020) zeneszerző 
 Nagy István (1945) zenész (Mini)
 Nagy István (1946) röplabdázó, edző
 Nagy István (1950–1989) labdarúgó (SZEOL AK)
 Nagy István (1951) labdarúgó, labdarúgó-partbíró, sportvezető
 Nagy István (1954) politikus, országgyűlési képviselő
 Nagy István (1958) szerbiai magyar néprajzkutató
 Nagy István (1959) rövidtávfutó
 Nagy István (1959) színész
 Nagy István (Ferenczy-Nagy István, 1964?) ügyvéd, 1994 és 1998 között Székesfehérvár polgármestere, 2004–2006 között adjunktus
 Nagy István () politikus (MPP, majd független), az erdővidéki Barót polgármestere 2004 és 2012 között, majd tanácsos
 Nagy István (1966) ejtőernyős
 Nagy István (1967) agrármérnök, politikus, országgyűlési képviselő
 Nagy István (1972) tájfutó
 Nagy István (1980) romániai magyar feltaláló
 Nagy István (1986) labdarúgó
 Nagy István eszperantista
 Nagy István tanszékvezető egyetemi docens
 Nagy István (?) újságíró, az első Magyarországon készült magyarul beszélő film írója és rendezője, mozitulajdonos

Hasonló nevűek
 Nagy István Attila (1947) költő
 Nayg István (1951) festő
 Nagy István György (1904–1992) mérnök, technikatörténész
 Nagy István Péter vegyész (fizikai kémia, reakciókinetika — digitális képfeldolgozás, frontális polimerizáció, konvektív kémiai hullámok)
 Nagy B. István (1933–2006) festő, egyetemi tanár
 Nagy Szeder István (1876–1936) építész, helytörténész
 Nagy Szeder István (1907–1994) építészmérnök, politikus, helytörténész
 Bálint Nagy István (1893–1931) fül-orr-gégész, orvostörténész
 Cs. Nagy István (1924–1983) költő
 Homoki Nagy István (1914–1979) filmrendező, operatőr
 Kristó Nagy István (1921-2010) irodalomtörténész
 M. Nagy István (1949–2003) író
 S. Nagy István (1934–2015) dalszövegíró
 Szerencsi Nagy István (?–1789) református lelkész
 Szőnyi Nagy István (1632 k.–1709) református lelkész
 Vámosi Nagy István (1919–1992) zenetörténész, író, antropozófus

Egyéb
 Ágh István (1938) költő eredeti neve

Jegyzetek